Val 1969 kan syfta på:

Stortingsvalet i Norge 1969
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1969
Förstakammarvalet i Sverige 1969